Ян ван т’ Крёйс (; 29 марта 1935, Амстердам — 7 сентября 1989, Ландсмер) — нидерландский футбольный вратарь, выступавший за амстердамский «Аякс».

Ранние годы 
Ян родился 29 марта 1935 года в Амстердаме, в семье водителя Класа ван т’ Крёйса и его жены Корнелии де Йонг. Он был вторым ребёнком в семье из четверых детей.

Спортивная карьера 
В первой команде «Аякса» Ян дебютировал 2 января 1955 года, в гостевом матче 6-го тура  против «Эйндховена», заменив в стартовом составе Питерс Графланда. К середине первого тайма амстердамцы вели 0:2, благодаря голам Михелса и Бюргерса, однако незадолго до перерыва бело-голубые смогли отыграть один мяч. На 10-й минуте второго тайма ван Рой установил окончательный счёт — 2:2.

В июле 1955 года ван т’ Крёйс вместе с группой игроков был выставлен на трансфер.

Личная жизнь 
Был женат на Элзе Вагенар, уроженке Амстердама. Их брак был зарегистрирован 26 апреля 1956 года в Мёйдене.

В браке родились двое детей: сын Роберт-Ян (1960—1980) и дочь Фабьен (1961).

Ван т’ Крёйс умер 7 сентября 1989 года в Ландсмере, в возрасте 54 лет. Он был похоронен 12 сентября в Харлеме на Северном кладбище.

Источники

Литература 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам